Easy Virtue, titre original d'une pièce de théâtre de Noel Coward créée en 1925 ;
 Les adaptations au cinéma de cette pièce :
 1928 : Easy Virtue, titre original d'un film muet britannique d'Alfred Hitchcock, dont le titre français est Le passé ne meurt pas ;
 2008 : Easy Virtue, titre original d'un film britannique de Stephan Elliott, dont le titre français est Un mariage de rêve.